Robert Masson peut désigner :
 Robert Masson (1876-1956), banquier français ;
 Robert Masson (1914-2010), compagnon de la Libération français ;
 Robert Masson (1931-2019), naturopathe français.